Smokey – album di Smokey Robinson del 1973
Smokey – mascotte dell'Università del Tennessee
Orso Smokey – mascotte del Corpo Forestale degli Stati Uniti